Marek Andrzejewski (ur. 1947) – polski historyk
 Marek Andrzejewski (ur. 1959) – polski prawnik
 Marek Andrzejewski (ur. 1971) – polski poeta, pieśniarz i kompozytor